

Geografia 
Kindred – città della Contea di Cass, Dakota del Nord (Stati Uniti d'America)

Letteratura 
Legami di sangue (Kindred) – romanzo di Octavia E. Butler del 1979

Musica 
Kindred – EP di Burial del 2012
Kindred – album dei Passion Pit del 2015

Religione 
Kindred – una comunità etena

Cinema 

 Kindred – film del 2020 diretto da Joe Marcantonio

Televisione 
 Affini (Kindred) – episodio della seconda stagione di Heroes

Videogiochi 
 Kindred – campione giocabile nel videogioco League of Legends